Regno Unito
 Armagh – capoluogo della Contea di Armagh, Irlanda del Nord
 Stati Uniti d'America
 Armagh – borough della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Armagh – township della Contea di Mifflin, Pennsylvania